Skam peut faire référence à :
 Skam, un label indépendant de musique électronique ;
 Skam, une série télévisée norvégienne créée en 2015.
 Skam France/Belgique, l'adaptation franco-belge de la série originale.